Trestní právo může být:
 trestní právo
 trestní právo hmotné
 trestní právo procesní
 mezinárodní trestní právo

jiné
 Trestní právo (časopis)

Související články 
 trestní řád
 trestní zákon